Saint-Luc (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 La Chapelle-Saint-Luc, municipi al departament de l'Aube (regió del Gran Est, França)
 Lubret-Saint-Luc, municipi al departament dels Alts Pirineus (regió d'Occitània, França)
 Cantó de La Chapelle-Saint-Luc, cantó francès al districte de Troyes (departament de l'Aube, França)